Finska:
 Haparanda, grad
 Haparanda (općina)
 Haparanda (otočje)